Michel Brunet ist der Name folgender Personen:

* Michel Brunet (Paläoanthropologe) (* 1940), französischer Paläoanthropologe
 Michel Brunet (Eiskunstläufer) (* 1970), kanadischer Eiskunstläufer